Van Buren County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Van Buren County Courthouse (Clinton, Arkansas), NRHP-ID 91000584
 Van Buren County Courthouse (Keosauqua, Iowa), NRHP-ID 77000562